Serena Williams era la detentrice del titolo, ma si è ritirata al terzo turno. Marija Šarapova ha superato in finale la tennista spagnola Carla Suárez Navarro con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Serena Williams (terzo turno, ritirata)
 Simona Halep (semifinale)
 Marija Šarapova (campionessa)
 Petra Kvitová (quarti di finale)
 Caroline Wozniacki (secondo turno)
 Eugenie Bouchard (terzo turno)
 Ana Ivanović (secondo turno)
 Ekaterina Makarova (terzo turno)

 Angelique Kerber (secondo turno)
 Carla Suárez Navarro (finale)
 Karolína Plíšková (primo turno)
 Lucie Šafářová (secondo turno)
 Sara Errani (secondo turno)
 Venus Williams (terzo turno)
 Madison Keys (secondo turno)
 Jelena Janković (terzo turno)

Qualificate 

  Elena Vesnina (primo turno)
  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Dar'ja Gavrilova (semifinale)
  Urszula Radwańska (primo turno)

 Alexandra Dulgheru (quarti di finale)
 Christina McHale (quarti di finale)
 Misaki Doi (primo turno)
 Bojana Jovanovski (terzo turno)

Lucky Loser

  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)
  Kristina Mladenovic (secondo turno)

 Lucie Hradecká (primo turno)

Wild card 

  Karin Knapp (secondo turno)
  Francesca Schiavone (primo turno)

 Nastassja Burnett (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2015
WTA Tour 2015